

Geografia 
Canada
Langdon (Alberta)

Regno Unito
Langdon (Cornovaglia)
Langdon (Devon)
Langdon – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Kent
Langdon (Pembrokeshire)
East Langdon, Kent
West Langdon, Kent
Langdon Bay, Kent
Langdon Hills, Essex

Stati Uniti d'America
Langdon – centro abitato (city) della Contea di Cavalier, Dakota del Nord
Langdon – comune della Contea di Reno, Kansas
Langdon – comune della contea di Sullivan, New Hampshire
Langdon – area non incorporata della contea di Atchison, Missouri

Persone 
Harry Langdon – attore statunitense
Jeffrey Langdon – pattinatore canadese
John Langdon – politico statunitense
John Langdon Down – medico britannico che descrisse per primo la sindrome di Down
Robert Langdon – personaggio letterario creato da Dan Brown
Steve J. Langdon – antropologo statunitense
Sue Ane Langdon – attrice statunitense
Trajan Langdon – cestista statunitense